Шарлотта (полное имя ; 7 июня 1840 — 19 января 1927) — принцесса Бельгии из Саксен-Кобург-Готской династии, после замужества императрица-консорт Мексики.

Биография 
Единственная дочь короля Леопольда I и его второй жены Луизы Орлеанской, сестра Леопольда II и Филиппа Фландрского. Она была названа в честь первой жены Леопольда, принцессы Шарлотты Уэльской, умершей при родах. Принцесса приходилась двоюродной сестрой королеве Великобритании Виктории и её мужу герцогу Альберту, а также Фердинанду II Португальскому.

27 июля 1857 года Шарлотта вышла замуж за австрийского эрцгерцога Максимилиана (1832 — 1867), младшего брата императора Франца Иосифа. Тот назначил Максимилиана вице-королём Ломбардо-Венецианского королевства и супруги несколько лет провели в Италии.

В 1863 году при поддержке французского императора Наполеона III Максимилиан получил титул и корону Императора Мексики. После прибытия в Мексику в 1864 году супруги короновались и остались жить в Мехико, выбрав как резиденцию Чапультепекский дворец. Как императрица, Шарлотта сменила имя и стала именоваться Карлотой, на испанский манер. По прошествии всего нескольких месяцев после коронации Наполеон III решил остановить свой мексиканский проект и Максимилиан лишился его поддержки. Новый император столкнулся с противодействием со стороны республиканцев и Соединенных Штатов. Видя неустойчивость положения, Шарлотта вернулась в Европу, где попыталась найти поддержку для мужа. Однако её усилия были напрасны, у неё появились симптомы шизофрении и сильный стресс. У Шарлотты возникла мания преследования, ей казалось что её хотят отравить. В Мексику она так и не вернулась. Печальные известия из Мексики и неудача миссии подорвали здоровье Шарлотты, она страдала шизофренией и последующие годы жила под присмотром врачей в своем замке под Брюсселем. Она умерла так и не узнав что в 1867 году её муж был расстрелян.

Шарлотта и Максимилиан не имели детей. В 1865 имперская чета усыновила Агустина и Сальвадора Итурбиде, внуков бывшего императора Мексики Агустина Итурбиде. При этом Максимилиан не собирался передавать трон усыновлённым принцам — в конце 1866 года он вел переговоры с братом Карлом Людвигом, не согласится ли он отправить в Мексику кого-нибудь из своих сыновей. После падения монархии усыновление потеряло силу.

По слухам, в 1866 году Шарлотта встречалась с бельгийским офицером Альфредом ван дер Смиссеном и результатом их связи стало рождение Максима Вейгана. Сам Вейган, в будущем французский генерал, отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Предки

Примечания

Литература 

 
 Prince Michael of Greece. The Empress of Farewells — The Story of Charlotte, Empress of Mexico. — , 1998.
 del Paso, Fernando. Noticias del Imperio. — México, 1987.
 Bibesco, Princesse Marthe. Charlotte et Maximilien. — , 1962.
 Castelot, André. Maximiliano y Carlota. La Tragedia de la Ambición. — México, 1985.
 Corti, Conte Egon Caesar. Maximilian und Charlotte von Mexiko. Nach dem bisher unveröffentlichten Geheimarchive des Kaisers Maximilian und sonstigen unbekannten Quellen. — 2 Vols. — , , , 1924.
 Corti, Conte Egon Caesar. Maximilian von Mexiko. Die Tragödie eines Kaisers. — , 1953.
 Desternes, Suzanne; Chandet, Henriette. Maximilien et Charlotte. —  1964.
 Gómez Tepexicuapan, Amparo. Carlota en México. // Igler, Susanne; Spiller, Roland (eds.): Más nuevas del imperio. Estudios interdisciplinarios acerca de Carlota de México. — , 2001. (=Erlanger Lateinamerika-Studien. 45). — P. 27—40.
 Miguel de Grecia. La Emperatriz del Adiós. El trágico destino del emperador Maximiliano y su mujer Carlota. — Barcelona, 2000.
 Harding, Bertita. Phantom Crown. The story of Maximilian and Carlota of Mexico. 3a edición. — México, 1967 [1935].
 Haslip, Joan. The Crown of Mexico: Maximilian and his Empress Carlota. 2a edición. — , 1972.
 Hyde, Montgomery H. Mexican Empire. The history of Maximilian and Carlota of Mexico. — , 1946.
 Igler, Susanne. Carlota de México. — México, 2002. (=Grandes Protagonistas de la Historia Mexicana) [segunda edición: 2006].
 Igler, Susanne. De la intrusa infame a la loca del castillo: Carlota de México en la literatura de su 'patria adoptiva'. — : Peter Lang 2007 (Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen, 58).
 Kerckvoorde, Mia. Charlotte. La passion et la fatalité. — , 1981.
 Maria y Campos, Armando. Carlota de Bélgica. La infortunada Emperatriz de México. — México, 1944.
 Praviel, Armand. La vida trágica de la emperatriz Carlota. — , 1937.
 Императрица. Норберт Фрид, 1972.

Императрицы
Душевнобольные монархи
Принцессы Бельгии
принцессы Саксен-Кобург-Готские
Эрцгерцогини Австрийские